Николя Турна (; род. 5 апреля 1994 года) — французский гандболист, выступает за клуб «Виве Таурон Кельце».

Карьера

Клубная 
Николас Турна воспитанник клуба Ньор. В 2012 году заключил контракт с клубом ГК Нант. С сезона 2014/2015 Николас Турна стал играть в основе клуба Нант. В 2016 году играл в финале кубка ЕГФ. С сезона 2020/21 Турна будет выступать за Виве Таурон Кельце

В сборной 
Николас Турна провёл за сборную Франции 13 матчей и забил 3 мяча.

Награды 
 Серебряный призёр кубка ЕГФ: 2016

Статистика

Примечания 

 http://www.lnh.fr/joueurs/nicolas-tournat

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по гандболу
Игроки сборной Франции по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Виве»